Томас Джером «Том» Хокинс (; 22 декабря 1936 года, Чикаго, Иллинойс, США — 16 августа 2017 года, Малибу, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист.

Биография 
Хокинс начал играть в баскетбол ещё в школе, где выступал за местную команду и стал первой афроамериканской звездой школы. Он был выбран клубом «Миннеаполис Лейкерс» на драфте НБА 1959 года под общим 3 номером. В НБА Хокинс провёл 10 сезонов, выступая за «Лейкерс» и «Цинциннати Роялз».

По завершении игровой карьеры Хокинс работал радио- и телекомментатором в Лос-Анджелесе, а также был вице-президентом по связям с общественностью бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс».

Примечания

Ссылки 
 Career stats at www.basketball-reference.com
 Profile at University of Notre Dame’s Official Athletic Site

Баскетболисты США
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Родившиеся в Чикаго
Умершие в Малибу